Стаднюк — українське прізвище.

Люди з прізвищем Стаднюк 
 Стаднюк Іван Фотійович (1920—1994) — радянський прозаїк, сценарист, драматург і військовий журналіст.
 Стаднюк Леонід Антонович (1951—2021) — український лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор.
 Стаднюк Олександра Олександрівна (*1980) — українська спортсменка, змагається в стрибках в довжину та потрійному стрибку.

Українські прізвища